Earth and Sun and Moon è il decimo album in studio del gruppo musicale Midnight Oil, pubblicato nel 1993.

Lista Tracce 
 Feeding frenzy – 5:07
 My country – 4:52
 Renaissance man – 4:41
 Earth and sun and moon – 4:33
 Truganini – 5:11
 Bushfire – 4:37
 Drums of heaven – 5:32
 Outbreak of love – 5:14
 In the valley – 4:41
 Tell me the truth – 4:47
 Now or never land – 5:22

Collegamenti esterni 
 

Album del 1993